

Patronyme 

 Alyssa Nicole Pallett (1985-), mannequin, actrice et femme d'affaires canadienne.
 John Pallett (1921-1985), homme politique canadien en Ontario
 Owen Pallett (1979-), compositeur, chanteur, violoniste, guitariste et claviériste canadien.
 Roxanne Pallett (1982-), actrice et danseuse anglaise.